Аројо Томатал има више значења:

 Аројо Томатал (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Томатал (Сантијаго Љано Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику